Ратмиров — фамилия; имеет женскую форму Ратмирова. Может также выступать в роли топонима.

Фамилия 
 Ратмиров, Василий Михайлович (в монашестве Василий; 1881—около 1970) — епископ Русской православной церкви.

 Двойная фамилия
 Катилло-Ратмиров, Георгий Сергеевич (1937—2021) — живописец и график.

Топоним 
 Ратмиров — посёлок и железнодорожная станция в Октябрьском сельсовете Октябрьского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Ратмирово